Toen ik je zag (single), een lied van Guus Meeuwis;
 Toen ik je zag (boek), een autobiografisch boek van Isa Hoes;
 Toen ik je zag (film), een film op basis van het gelijknamige boek.